Тери́берский:

 Териберский маяк
 Териберский мыс
 Териберский полуостров
 Териберский район

См. также 
 Териберка
 Териберская волость
 Териберская губа
 Териберские ГЭС
 Териберское
 Териберский Падун